Tarabai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tarabai (ort), São Paulo, 
 Tarabai (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar